Мирослав Тошич (; ) — сербский шахматист, гроссмейстер (1998).

Чемпион Югославии (1999). Участник чемпионата Европы по шахматам (2010).

Добился успехов в национальном турнире на курорте : в 2010 году занял 2 место, в 2013 стал победителем.

Был женат на российской шахматистке М. Б. Манаковой. Имел сына и дочь.

В ноябре 2019 года перенёс инсульт и скончался от его последствий.

Изменения рейтинга

Примечания 

 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии